Појам Јанче се може односити:

 Јанче (име), словеначко мушко име,

или
 Јанче (Маврово и Ростуша), насељено место у општини Маврово и Ростуша, Северна Македонија;
 Јанче (Словенија), насељено место у Градској општини Љубљана, Словенија.